Uri hace referencia a varios artículos:

Geografía 
 Uri (isla), en Vanuatu, Pacífico Sur.
 Cantón de Uri, uno de los 26 cantones de Suiza.
 Uri (India), localidad de la India en el estado de Jammu y Cachemira.
 Uri (Italia), ciudad en Sassari, Italia.

Personas 
 Uri (nombre)
 Uri Katzenstein (1951-2018), artista visual israelí.
 Uri Amaral, futbolista uruguayo.
 Uri Avnery, activista por la paz.
 Uri Caine, pianista de jazz.
 Uri Geller, ilusionista.
 Uri Giné, cantante barcelonés.
 Aviva Uri (1922-1989), pintora israelí
 Uri (biblia), dos personas mencionadas en la biblia.

Acrónimo
 Unión Radiotelegráfica Internacional, organismo antecesor de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
 Uniform Resource Identifier o Identificador de recursos uniforme, en informática, una cadena corta de caracteres que identifica inequívocamente un recurso.
 Unicornio Rosa Invisible, religión paródica.
 Universidad de Rhode Island

Además 
 Uri (automóvil), empresa de vehículos de Namibia.
 Orina, se abrevia uri (del latín urinam) en los laboratorios clínicos.
 Partido Uri, partido político de Corea del Sur.
 URI de Sumeria, la tierra de Agade.

Acrónimos